Кси Возничего (), 30 Возничего (), 32 Жирафа (), HD 39283 — одиночная звезда в созвездии Возничего на расстоянии приблизительно 236 световых лет (около 73 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +4,96m. Возраст звезды оценивается как около 174 млн лет.

Характеристики 
Кси Возничего — белая звезда спектрального класса A2V. Масса — около 1,96 солнечной, радиус — около 1,1 солнечного, светимость — около 49,5 солнечных. Эффективная температура — около 8954 К.

Примечания